The Pretender:
 The Pretender — альбом Джексона Брауна 1976 года.
 The Pretender — песня Foo Fighters 2007 года.
 Притворщик (The Pretender) — американский телесериал 1996-2000 годов.